Пирин може бити:

 Пирин, планина у југозападној Републици Бугарској
 Пирин (национални парк), национални парк у Републици Бугарској
 Пирин (Крешево), насељено мјесто у општини Крешево, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ